Mužská dvouhra Ecuador Open Quito 2018 probíhala v první polovině února 2018. Do singlové soutěže quitského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Trojnásobným obhájcem titulu, a do té doby jediným šampionem turnaje, byl dominikánský tenista Víctor Estrella Burgos, kterého ve druhém kole vyřadil Rakušan Gerald Melzer.

Vítězem se stal 26letý španělský kvalifikant Roberto Carballés Baena, jenž ve finále zdolal favorizovaného krajana a druhého nasazeného Alberta Ramose Viñolase, figurujícího na 21. místě klasifikace, po třísetovém průběhu 6–3, 4–6 a 6–4. Pasivní poměr vzájemných zápasů snížil na 2–4 a posunul se o devatenáct příček na nové kariérní maximum, když mu patřila 76. pozice žebříčku ATP. V kvalifikaci turnaje přitom Carballés Baena dosáhl vůbec prvního vítěznéh zápasu v sezóně 2018. V předchozí kariéře se jeho maximem stalo jedno turnajové semifinále. Na okruhu ATP Tour si tak připsal premiérové turnajové vítězství.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Ecuador Open Quito
ATP World Tour 2018